

Geografia

Francia 
 Romont – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)

Stati Uniti d'America 
 Romont – località nella contea di Fayette (Virginia Occidentale)

Svizzera 
 Romont – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)
 Romont – comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)